Aldo C. Schellenberg – militare svizzero
 August Schellenberg – attore canadese di etnia Mohawk
 Gerd Schellenberg – calciatore tedesco
 Max Schellenberg – ciclista su strada svizzero
 Tobias Schellenberg – tuffatore tedesco
 Walter Schellenberg – militare tedesco

Geografia 
 Schellenberg – comune del principato del Liechtenstein
 Monte Schellenberg – monte delle Alpi orientali
 Schellenberg (Ottobeuren) – località tedesca nel comune di Ottobeuren